Италия принимала участие в зимних Олимпийских играх 1936 года в Гармиш-Партенкирхене (Германия) в пятый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли 5 женщин.

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 sports-reference.com

1936
Страны на зимних Олимпийских играх 1936 года